Michel Moulin peut désigner :
 Michel Moulin (1745-1811) homme politique français ;
 Michel Moulin (1961-) dirigeant français d'entreprises ;
 Michel Moulin (1949-), comédien et dramaturge suisse.